Teddy steht für:

 einen Vornamen, siehe Ted (Name) #Teddy
 ein Kinderspielzeug, siehe Teddybär
 Teddy (Filmserie), deutsche Filmreihe (1913–1920)
 Teddy (Kleidung), Form eines Nachtkleids
 Teddy Award, LGBTIQ-Filmpreis
 Teddy Boy, eine jugendliche Protestbewegung
 Radio Teddy, Potsdamer Radiosender für Kinder
 Spitz- und Deckname von Ernst Thälmann
 Spitzname des Komikers Tedros Teclebrhan